Німенко Андрій Васильович (1925–2006) — український скульптор, мистецтвознавець, письменникю
 Німенко Дмитро Леонідович ( 1988) — український хокеїст.
 Німенко Степан Олексійович (1911–1983) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.